Patrick Stevens (atleet) : Belgisch atleet, die deelnam aan de Olympische Spelen.
 Patrick Stevens (taekwondo) : Nederlands vechtsporter die deelnam aan de Olympische Spelen.